Kids — міні-альбом українського панк-рок гурту Ai Laika!, який побачив світ 18 грудня 2013 році.

Список пісень

Учасники

Ai Laika! 
 Лера - вокал, гітара
 Настя - вокал, бас-гітара
 Люся - ударні

Примітки 

Альбоми Ai Laika! 
Англомовні музичні альбоми